Конобе́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 Конобеев, Леонид Валентинович — российский предприниматель. Генеральный директор ОАО «Катрен».
 Конобеев, Юрий Васильевич (род. 1934) — советский и российский физик, материаловед.